

Codici 
 HKS – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Hawkins Field, Jackson (Mississippi), Stati Uniti

Sigle 
Partito Conservatore Croato

Altro 
HKS, Inc. – studio di architettura statunitense 
HKS – azienda giapponese che produce e vende autoricambi
Sistema di colori HKS (Hostmann-Steinberg Druckfarben) – Sistema di colori